Кристиан Поульсен (, 16 августа 1912, Ринд — 19 апреля 1981) — датский шахматист, мастер. Двукратный чемпион (1945 и 1952 гг.) и трехкратный серебряный и многократный бронзовый призер чемпионатов Дании. В составе сборной Дании участник одной неофициальной и пяти официальных шахматных олимпиад (в том числе на 1-й доске).

Биография 
Родился в многодетной семье. С семилетнего возраста вместе с братьями работал на родительской ферме. Из-за этого не смог получить никакого образования.

В молодом возрасте добился хороших результатов в сельском хозяйстве. Поульсен начал получать неплохие урожаи на малопригодных для земледелия почвах Ютландии.

Был женат на шведке. Сын шахматиста Эйвин взял фамилию матери: Халльгрен ().

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

Шахматисты по алфавиту
Родившиеся 16 августа
Родившиеся в 1912 году
Умершие 19 апреля
Умершие в 1981 году
Шахматисты Дании
Участники шахматных олимпиад
Шахматисты XX века